Арапски се може односити на:
Арапски језик, један од семитских језика
Арабијско полуострво, азијско полуострво
Арапска лига, регионална организација арапских земаља
Арапи, семитски народ